Okręty US Navy o nazwie USS "Raven", pochodzącej od ptaków z podrodziny krukowatych:
Pierwszy "Raven" był szkunerem o wyporności ok. 50 ton (ale nieznanych wymiarach i miejscu budowy), który został zakupiony jako szkuner "Mary" na jeziorze Ontario 6 lutego 1813. Przemianowany na "Raven" został przerobiony jako okręt bombardujący i uzbrojony w moździerz. Służył jednak jako okręt transportowy i zaopatrzeniowy podczas wojny roku 1812. Został sprzedany w Sacketts Harbor (Nowy Jork) 15 maja 1815.
Drugi "Raven" (AM-49) miał być trałowcem typu Lapwing, ale budowa trwająca w Baltimore Dry Dock and Shipbuilding Company została przerwana 4 grudnia 1918.
Trzeci "Raven" (AM-55) był okrętem głównych trałowców typu Raven. Służył podczas II wojny światowej.
Czwarty "Raven" (MHC-61) jest przybrzeżnym niszczycielem min typu Osprey
 "Raven III" (SP-103) był okrętem motorowym, który był w służbie podczas I wojny światowej.

Raven